Dienst Justitiële Inrichtingen
 DJI (bedrijf), een Chinees technologiebedrijf